Farohat Dodobojevna Iskandarova ( Фароғат Додобоевна Искандарова, , * 28. dubna 1955, Dušanbe, Tádžická SSR, Sovětský svaz) je tádžická filoložka a vysokoškolská pedagožka.

Životopis 
Roku 1977 absolvovala Tádžickou státní univerzitu V. I. Lenina (dnes Tádžická národní univerzita). Po ukončení studia pracovala na Katedře tádžického jazyka a literatury pedagogické školy v Dušanbe. Od roku 1988 působí na Rusko-tádžické slovanské univerzitě v Dušanbe, kde byla pedagogicky činná zpočátku jako odborná asistentka Katedry tádžičtiny, později jako docentka. V roce 2000 jí byla udělena vědecká hodnost kandidátky pedagogických věd (CSc.).

Výběr z díla 
 О первом учебнике таджикского языка // Вопросы таджикской филологии. - Душанбе, 1999;
 Методика изучения местоимения в 6 классе (методическое пособие для учителя). - Душанбе, 2000;
 Таджикско - русский и русско - таджикский учебный отраслевой словарь - Душанбе, 2003;
 Учебное пособие по таджикскому языку для студентов 1-х кур- сов РТСУ. - Душанбе, 2004;
 Практический курс таджикского языка для студентов экономического ф-та: учебное пособие. - Душанбе, 2010.
 Ф.Д.Искандарова, С.Х.Хашимов. Учебник таджикского языка для вузов стран СНГ.- Душанбе: РТСУ, 2014.-352 с.
 Табаров Х.,Искандарова Ф.Д. Таджикский язык: учебное пособие для студентов вузов отделения "Химия". = Душанбе, 2015. - 290с.

Orientalisté
Narození v roce 1955
Žijící lidé
Ženy
Narození 28. dubna
Narození v Dušanbe